La Esucela Preparatoria Hoover o Escuela Secundaria Hoover (Hoover High School) puede referirse:
Hoover High School (Alabama), Hoover (Alabama)
Hoover High School, North Canton (Ohio)

Hay al menos escuelas preparatorias/secundarias llamadas así por Herbert Hoover, el 31° Presidente de los Estados Unidos:
Escuela Secundaria Herbert Hoover, en Glendale, California.
Herbert Hoover High School, en Des Moines (Iowa)
Herbert Hoover High School, en Clendenin (Virginia Occidental)
Escuela Preparatoria Herbert Hoover en San Diego, California.
Herbert Hoover High School (Fresno), Fresno (California)